Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2010/2011 – 55. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, przeznaczona dla najlepszych polskich klubów piłki ręcznej, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2011, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2011/2012 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2011/2012. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Przed rozpoczęciem sezonu zmieniono oficjalną nazwę pierwszego szczebla ligowego z „Ekstraklasa” na „Superliga”. Dodatkowo, sponsorem tytularnym rozgrywek zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Drużyny 

Uwagi:
 Miedź Legnica awansowała do Superligi po zwycięskich barażach z Chrobrym Głogów.
 Chrobry Głogów, pomimo przegranych baraży z Miedzią Legnica, utrzymał się w Superlidze kosztem Śląska Wrocław, który wycofał się z rozgrywek.

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Wyniki

Play-off

Uwagi 

 Wynik trzeciego meczu ćwierćfinałowego Stal Mielec-Warmia Olsztyn z 20 kwietnia 2011 - wygranego przez mielczan 28:24 - został anulowany po decyzji Komisji Odwoławczej ZPRP, która uznała za zasadny protest olsztyńskiego klubu. Pierwszy złożony przez olsztynian protest został rozpatrzony pozytywnie przez Kolegium Ligi ZPRP które uznało, że sędziowie popełnili błąd, jednak nie zdecydowało się na powtórzenie meczu. Powodem odwołania był błąd sędziów, którzy nie dopatrzyli się nieuprawnionego wejścia na boisko zawodnika Stali (na niespełna dwie minuty przed końcem spotkania dwóch zawodników z Mielca otrzymało dwuminutowe kary, jednak po wznowieniu gry na parkiecie przebywało 6 graczy gospodarzy). W takim przypadku Stal powinna zostać ukarana kolejnymi dwiema minutami i do końca meczu występować tylko z 4 zawodnikami na boisku, co zdaniem przedstawicieli olsztyńskiego klubu miało kluczowy wpływ na końcowy wynik spotkania. Powtórzony mecz odbył się 2 maja 2011 i zakończył się zwycięstwem Stali Mielec 41:32.

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Uwagi 
 Drużyna Vive Targi Kielce została zakwalifikowana do turnieju o dziką kartę Ligi Mistrzów 2011/2012. W przypadku braku awansu (promocję uzyskuje wyłącznie zwycięzca turnieju) będzie występowała w Pucharze EHF: w razie zajęcia 4 miejsca w turnieju o dziką kartę Ligi Mistrzów zespół rozpocznie występy od 2. rundy Pucharu EHF, zaś w przypadku zajęcia miejsc 2-3 – od 3. rundy.
 MMTS Kwidzyn zrezygnował z udziału w Pucharze EHF z powodów finansowych.
 W Pucharze Zdobywców Pucharów występuje zdobywca Pucharu Polski. Vive Targi Kielce, które wygrało rozgrywki PP 2010/2011, zrezygnowało z występów w PZP, jednocześnie starając się o dziką kartę Ligi Mistrzów 2011/2012. Następna w kolejności Orlen Wisła Płock – z racji zdobycia mistrzostwa Polski - będzie występować w Lidze Mistrzów 2011/2012. Trzecie miejsce w Pucharze Polski zajęła Miedź Legnica, jednak w terminie wyznaczonym przez ZPRP nie zgłosiła się do tych rozgrywek.

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o awans do Superligi 2011/2012 zmierzyły się: wicemistrz Grupy B I ligi 2010/2011 (Gwardia Opole) i 10 zespół Superligi 2010/2011 (Nielba Wągrowiec). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Nielba Wągrowiec, jako zwycięzca barażowego dwumeczu, pozostała w Superlidze na sezon 2011/2012.
 Gwardia Opole, jako przegrany barażowego dwumeczu, pozostała w I lidze na sezon 2011/2012.

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: zprp.pl

Transfery

Sędziowie 
Pary sędziowskie, które prowadziły mecze w sezonie 2010/2011:
 Marek Baranowski (Warszawa), Bogdan Lemanowicz (Płock)
 Krzysztof Bąk, Kamil Ciesielski (Zielona Góra)
 Joanna Brehmer (Mikołów), Agnieszka Skowronek (Chorzów)
 Grzegorz Budziosz (Chęciny), Tomasz Olesiński (Kielce)
 Włodzimierz Chmielecki (Kwidzyn), Mirosław Majchrowski (Gdańsk)
 Grzegorz Christ (Wrocław), Tomasz Christ (Świdnica)
 Kamil Dąbrowski, Sławomir Kołodziej (Kielce)
 Damian Demczuk, Tomasz Rosik (Lubin)
 Igor Dębski, Artur Rodacki (Kielce)
 Cezary Figarski, Dariusz Żak (Radom)
 Marek Góralczyk (Świętochłowice), Grzegorz Młyński (Zwoleń)
 Mariusz Kałużny, Tomasz Stankiewicz (Opole)
 Paweł Kaszubski, Piotr Wojdyr (Gdańsk)
 Andrzej Kierczak (Kraków), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)
 Michał Kopiec (Siemianowice Śląskie), Marcin Zubek (Bytom)
 Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (Płock)
 Robert Leszczyński, Marek Strzelczyk (Gdańsk)
 Marek Majka (Gliwice), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)
 Krzysztof Musiał (Ozimek), Andrzej Szynklarz (Opole)
 Łukasz Niedbała (Szczecin), Jakub Szwedo (Osina)
 Piotr Oleksyk, Michał Solecki (Kielce)
 Rafał Puszkarski, Arkadiusz Sołodko (Legionowo)
 Andrzej Rajkiewicz, Jakub Tarczykowski (Szczecin)
 Grzegorz Schiwon, Grzegorz Toczyński (Zabrze)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn (2010/2011)